Richard Morris peut désigner :
 Richard Morris (1862–1924), acteur américain ;
 Richard Morris (1947-), historien et archéologue britannique ;
 Richard Morris (1924–1996), scénariste et acteur américain ;
 Richard Valentine Morris, homme politique américain.